Eadbald est un nom vieil-anglais composé des éléments  « richesse » et  « courageux ».

 Eadbald est roi du Kent de 616 à 640.
 Eadbald est évêque de Londres vers 796.
 Eadbald est évêque de Lindsey dans les années 860.

Anthroponyme anglo-saxon